Miejscowości w USA:
 Taos – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Taos – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Taos
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Taos (ang. Taos County) – w stanie Nowy Meksyk